Влади́мир Са́вченко:
 Савченко, Владимир Васильевич (1931—1998) — советский учёный, доктор наук, лауреат Государственной премии России.
 Савченко, Владимир Григорьевич (1942—1983) — советский шахматный композитор; чемпион СССР.
 Савченко, Владимир Иванович (1933—2005) — советский и украинский писатель-фантаст.
 Савченко, Владимир Миронович (1915—1962) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Савченко, Владимир Николаевич (род. 1973) — украинский футболист, вратарь. Примечания